Dumești, comune del distretto di Iași
Dumești, comune del distretto di Vaslui